Pontiac Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pontiac Township (Illinois)
 Pontiac Township (Michigan)
 Pontiac Township (Missouri)
 Pontiac Township (North Dakota)